Lauabe bezeichnet in Osttimor:

 ein Dorf und Aldeia im Suco Baboi Craic, siehe Baboi Craic
 ein Dorf im Suco Leguimea, siehe Leguimea